Malmön kan syfta på

Malmön, Bohuslän – småort och ö i Sotenäs kommun, felaktigt kallad Bohus-Malmön som endast är postadressen
Malmön, Västmanland – småort i Köpings kommun
Malmön, Örnsköldsvik – ö i Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun